xcb steht für:
 Kumbrische Sprache (ISO-639-3-Code)

XCB steht für:
 XCB, Programmbibliothek für das X-Window-Protokoll

Abkürzung